IFR steht für:

 Ideal Final Result, ideales Endresultat, siehe TRIZ #Idealität
 In-Flight Refueling, englisch für Luftbetankung
 Infection Fatality Rate, englisch für Infizierten-Verstorbenen-Anteil
  Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie der Stadt Dortmund, siehe Feuerwehr Dortmund#IFR – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
 Instrument Flight Rules, engl. für Instrumentenflugregeln
 Integral Fast Reactor, ein natriumgekühlter Schneller Reaktor in Pool-Bauweise mit metallischem Kern
 International Federation of Robotics, ein Verband
 Internationaler Förderkreis für Raumfahrt, Hermann Oberth – Wernher von Braun
 Investment Firm Regulation, Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019

IfR steht für:
 Informationskreis für Raumplanung, deutscher Fach- und Berufsverband
instantaneous wave-free ratio, Methode zur invasiven Evaluation von Koronarstenosen

Abkürzung